Edgar Forster je lahko:
 Edgar Forster (poslovnež)
 Edgar Forster (zdravnik)